het dode lichaam van een mens
 de omboording van de rand van een zeil

Zie ook 
 Kadaver, het dode lichaam van een dier